Третий раунд азиатской квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года прошёл с 1 сентября 2016 года по 5 сентября 2017 года. По итогам данной стадии определялись 4 участника финального турнира и две команды, вышедшие в плей-офф.

Корзины

Группы

Группа A

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Группа B

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2018
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
2016 год в футболе
2017 год в футболе